Francesco Romano – attore e regista italiano
Francesco Romano – ex calciatore e procuratore sportivo italiano
Francesco Romano – ciclista su strada italiano